Fenzl ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Fenzl (* 1945), österreichische Historikerin und Archivarin
 Eduard Fenzl (1808–1879), österreichischer Botaniker
 Friedrich Fenzl (1932–2014), österreichischer Shin-Buddhist
 Fritz Fenzl (* 1952), deutscher Schriftsteller
 Kristian Fenzl (* 1946), österreichischer Bildhauer, Maler, Zeichner, Designer und Hochschullehrer
 Rudolf Fenzl (1867–1908), österreichischer Zeichner und Lithograph
 Ulrike Fenzl (* 1967), deutsche Juristin und Richterin am Bundesverwaltungsgericht